Погребівська сільська рада — Київська область, Васильківський район
 Погребівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Погребівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район

 Погребівська сільська рада — назва Погребської сільської ради Драбівського району Черкаської області до 2012 року